Габріель Кампільйо (* 1979) — іспанський боксер-професіонал.
 Хосе дель Кампільйо (1693—1743) — іспанський державний діяч, дипломат.
 Хосе Рамон Роділ-і-Кампільйо (1789—1853) — іспанський військовий і політичний діяч, голова іспанського уряду від червня 1842 до травня 1843 року.

Кампільйо-де-Альтобуей — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Кампільйо-де-Арагон — муніципалітет в складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.
 Кампільйо-де-Аранда — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Кампільйо-де-Аренас — муніципалітет в складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Хаен.
 Кампільо-де-Асаба — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Кампільйо-де-Делейтоса — муніципалітет в у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.
 Кампільйо-де-Дуеньяс — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Кампільйо-де-Льєрена — муніципалітет в складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Кампільйо-де-Ранас — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Вільянуева-дель-Кампільйо — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Ель-Кампільйо

Мадонна-ді-Кампільйо — містечко та гірський курорт муніципалітету Пінцоло.